Amper bezeichnet

 einen Fluss im Alpenvorland, Amper
 ein börsennotiertes spanisches Unternehmen im Bereich der Telekommunikationstechnik, Amper (Unternehmen)
 eine Fehlschreibung resp. in vielen Sprachen gängige Bezeichnung der Stromstärke, Ampere

 den Familiennamen folgender Personen:
Quirin Amper Jr. (1935–1998), deutscher Komponist
Robert Amper (* 1960), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
Thomas Amper (* 1962), deutscher Komponist und Sänger